Matylda Maria Augusta Wiktoria Leopoldyna Karolina Luiza Franciszka Józefa (ur. 19 marca 1863 w Dreźnie, zm. 27 marca 1933 tamże) – księżniczka Saksonii. Pochodziła z rodu Wettynów.

Urodziła się jako trzecia córka przyszłego króla Saksonii Jerzego I i jego żony księżnej Marii Anny. W państwie tym panował wówczas jej dziadek król Jan. Młodszym bratem księżnej Matyldy był ostatni król panujący w Saksonii Fryderyk August III. Po klęsce Cesarstwa w I wojnie światowej i wybuchu rewolucji listopadowej w 1918 podobnie jak wszyscy niemieccy monarchowie został on zmuszony do abdykacji.

Księżniczka Matylda zmarła niezamężnie i bezpotomnie.

Bibliografia 
 
thepeerage.com 
Almanach Gotajski 
Henri van Oene's Royal Genealogies Page 

Wettynowie
Urodzeni w 1863
Zmarli w 1933
Ludzie urodzeni w Dreźnie